Заркуа — абхазская и грузинская фамилия.

Известные носители
 Заркуа, Владимир Тагуевич (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Заркуа, Лади Тагуевич (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Заркуа, Малхаз (род. 1986) — грузинский борец вольного стиля.